
Termin -{R20}- ima više značenja.

 R-oznake, R20: Štetno za udisanje
 Renault 20, familija automobila